Alaincourt (Aisne)
 Alaincourt (Haute-Saône)
ook:
Alaincourt-la-Côte,  Moselle